Syðradalur, település Feröer Kalsoy nevű szigetén
 Syðradalur, település Feröer Streymoy nevű szigetén